Примера Дивисьон 1989/1990 () — 60-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1989/90 на rsssf.com

1989/1990
Аргентина
Аргентина
1989 год в Аргентине
Спорт в Аргентине в 1990 году